Авдо́нин — русская фамилия; имеет женскую форму Авдонина. Известные носители:
 
 Авдонин, Захар Тимофеевич (1913—1997) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Авдонин, Иван Яковлевич (1931—2009) — народный депутат РФ (1990—1993);
 Авдонин, Николай Сергеевич (1903—1979) — советский агрохимик, академик ВАСХНИЛ.
 Авдонин, Сергей Михайлович (род. 1954) — советский самбист.